Abel Kirui – maratoneta keniota
 David Kiptoo Kirui – ex maratoneta keniota
 Dominic Kirui – ex mezzofondista keniota
 Geoffrey Kirui – maratoneta e mezzofondista keniota
 Ismael Kirui – ex mezzofondista keniota
 Paul Kirui – maratoneta keniota